Il NWA British Commonwealth Heavyweight Championship è un titolo della federazione National Wrestling Alliance che viene difeso in alcune federazioni del Territorio NWA come NWA UK Hammerlock, NWA Ireland, NWA Quebec e NWA Pro. 
Il titolo è attualmente di proprietà della Torture Chamber Pro Wrestling Dojo, insieme al NWA Canadian Tag Team Championship.

Campione in carica 
L'attuale campione è Pat Guenette che ha vinto il titolo il 9 luglio 2016 a Montréal in Canada.

Albo d'oro

Note

Voci correlate 
 National Wrestling Alliance

Titoli della National Wrestling Alliance